AJS Model 14-serie 1935-1936
 AJS Model 14-serie 1958-1966